

Film
Élve eltemetve (Buried Alive) – 1990-ben bemutatott amerikai tévéfilm
Élve eltemetve (Buried Alive) – 2007-ben bemutatott amerikai horrorfilm
Élve eltemetve (Buried) – 2010-ben bemutatott spanyol thriller

Televízió
Élve eltemetve – a Vakáción a Mézga család című rajzfilmsorozat epizódja